Кърт Фогел Ръсел () е американски актьор, сценарист и продуцент.

Биография 
Роден е на 17 март 1951 г. в Спрингфийлд, Масачузетс. Започва актьорската си кариера на 10-годишна възраст. Бил е и професионален бейзболен играч, но след травма през 1973 година се завръща към актьорската професия. Има един син от първия си брак с актрисата Сийзън Хъбли. От 1983 година живее заедно с Голди Хоун и заедно имат един син, роден през 1986 г. Голди Хоун има син и дъщеря от друг брак, но децата ѝ считат Кърт Ръсел за свой баща. През 2003 г. се местят във Ванкувър, Канада, за да може синът им да играе хокей.

Филми

Телевизия

Саундтрак изяви

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Деца актьори
Носители на награда „Сатурн“
Родени в Спрингфийлд (Масачузетс)